Община () — основная единица административного деления Словении.

Список 
В данном списке представлены общины Словении, их названия на словенском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (на основе данных переписи 2011 года), гербы, географические координаты, расположение на карте Словении соответствующих общин. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты общин и источники представленной в списке информации. Доступна сортировка общин по площади и населению (по возрастанию и убыванию).

Карта 
На административной карте Словении указано расположение центров её общин.

Легенда карты:

 1 — Айдовшчина
 2 — Анкаран
 3 — Апаче
 4 — Белтинцы
 5 — Бенедикт
 6 — Бистрица-об-Сотли
 7 — Блед
 8 — Блоке
 9 — Бовец
 10 — Боровница
 11 — Бохинь
 12 — Брасловче
 13 — Брда
 14 — Брежице
 15 — Брезовица
 16 — Веленье
 17 — Велика-Полана
 18 — Велике-Лаще
 19 — Вержей
 20 — Видем
 21 — Випава
 22 — Витане
 23 — Водице
 24 — Войник
 25 — Вранско
 26 — Врхника
 27 — Вузеница
 28 — Гайдина
 29 — Годош
 30 — Гореня-Вас-Поляне
 31 — Горишница
 32 — Горни-Град
 33 — Горни-Петровцы
 34 — Горня-Радгона
 35 — Горье
 36 — Горьюл
 37 — Гоче-Сливница
 38 — Град
 39 — Гросупле
 40 — Грпеле-Козина
 41 — Дестрник
 42 — Дивача
 43 — Добреполе
 44 — Добрна
 45 — Доброва-Полгов-Градец
 46 — Добровник
 47 — Добье
 48 — Дол-при-Любляне
 49 — Доленьске-Топлице
 50 — Домжале
 51 — Дорнава
 52 — Дравоград
 53 — Дуплек
 54 — Езерско
 55 — Есенице
 56 — Жалец
 57 — Железники
 58 — Жетале
 59 — Жири
 60 — Жировница
 61 — Жужемберк
 62 — Заврч
 63 — Загорье-об-Сави
 64 — Зрече
 65 — Иванчна-Горица
 66 — Иг
 67 — Идрия
 68 — Изола
 69 — Илирска-Бистрица
 70 — Камник
 71 — Канал-на-Соче
 72 — Кидричево
 73 — Кобарид
 74 — Кобиле
 75 — Козе
 76 — Комен
 77 — Коменда
 78 — Копер
 79 — Костаньевица-на-Крки
 80 — Костел
 81 — Кочевье
 82 — Крань
 83 — Краньска-Гора
 84 — Крижевцы
 85 — Кршко
 86 — Кузма
 87 — Кунгота
 88 — Лашко
 89 — Ленарт
 90 — Лендава
 91 — Лития
 92 — Ловренц-на-Погорью
 93 — Лог-Драгомер
 94 — Логатец
 95 — Лошка-Долина
 96 — Лошки-Поток
 97 — Луковица
 98 — Луция
 99 — Любляна
 100 — Любно
 101 — Лютомер
 102 — Майшперк
 103 — Маколе
 104 — Марибор
 105 — Марковцы
 106 — Медводе
 107 — Межица
 108 — Менгеш
 109 — Метлика
 110 — Миклавж-на-Дравском-Поле
 111 — Мирен-Костаневица
 112 — Мирна
 113 — Мирна-Печ
 114 — Мислиня
 115 — Мозирье
 116 — Мокроног-Требелно
 117 — Моравске-Топлице
 118 — Моравче
 119 — Мурска-Собота
 120 — Мута
 121 — Назарье
 122 — Накло
 123 — Нова-Горица
 124 — Ново-Место
 125 — Одранцы
 126 — Оплотница
 127 — Ормож
 128 — Осилница
 129 — Песница
 130 — Пивка
 131 — Пиран
 132 — Подвелка
 133 — Подлегник
 134 — Подчетртек
 135 — Ползела
 136 — Польчане
 137 — Постойна
 138 — Преболд
 139 — Превалье
 140 — Преддвор
 141 — Птуй
 142 — Пуцонцы
 143 — Равне-на-Корошкем
 144 — Раденцы
 145 — Радече
 146 — Радле-об-Дравы
 147 — Радовлица
 148 — Разкрижье
 149 — Раче-Фрам
 150 — Ренче-Вогрско
 151 — Речица-об-Савиньи
 152 — Рибница
 153 — Рибница-на-Похорю
 154 — Рогатец
 155 — Рогашка-Слатина
 156 — Рогашовци
 157 — Руше
 158 — Света-Ана
 159 — Света-Троица-в-Словенских-Горицах
 160 — Свети-Андраж-в-Словенских-Горицах
 161 — Свети-Томаж
 162 — Свети-Юрий-в-Словенских-Горицах
 163 — Свети-Юрий-об-Щавницы
 164 — Севница
 165 — Сежана
 166 — Селница-об-Дравы
 167 — Семич
 168 — Словенска-Бистрица
 169 — Словенске-Конице
 170 — Словень-Градец
 171 — Содражица
 172 — Солчава
 173 — Средище-об-Дравы
 174 — Старше
 175 — Стража
 176 — Табор
 177 — Тишина
 178 — Толмин
 179 — Трбовле
 180 — Требне
 181 — Тржич
 182 — Трзин
 183 — Трновска-Вас
 184 — Турнишче
 185 — Храстник
 186 — Цанкова
 187 — Целе
 188 — Церквеняк
 189 — Церкле-на-Гореньском
 190 — Церкница
 191 — Церкно
 192 — Циркулане
 193 — Чреншовцы
 194 — Чрна-на-Корошкем
 195 — Чрномель
 196 — Шаловцы
 197 — Шемпетер-Вртойба
 198 — Шентерней
 199 — Шентиль
 200 — Шентруперт
 201 — Шентюр
 202 — Шенчур
 203 — Шкофлица
 204 — Шкофья-Лока
 205 — Шкоцян
 206 — Шмартно-об-Паки
 207 — Шмартно-при-Литии
 208 — Шмарье-при-Елшах
 209 — Шмарьешке-Топлице
 210 — Шоштань
 211 — Шторе
 212 — Юршинцы

Примечания

Ссылки 

Административное деление Словении